15 лет Казахской ССР — прежнее название населённых пунктов в Казахстане:
 15 лет Казахской ССР — до 2001 года название села Шапагат Мактааральского района Южно-Казахстанской области.
 15 лет Казахской ССР — до 2008 года название села Шырылдак Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

См. также 
 20 лет Казахской ССР
 30 лет Казахской ССР
 40 лет Казахской ССР
 50 лет Казахской ССР